Думнагуал (Динвал) I (д/н — 490) — третій напівлегендарний король Алт-Куїту (Стратклайду) в 450—490 роках. Відомий також як Думнагуал Хен (Старий). Насамперед відомий завдяки численним нащадкам. Через це його ототожнюють з Коелом Хеном, від якоою виводили родовід низка правлячих династій.

Старший син Кінуїта. Після смерті батька розділив володіння з молодшим братом Тутагуалом, що отримав область Галвідел і острів Мен. Про панування Думнагуала I практично відсутні відомості. У «Харелянських генеалогіях» названо трьох його синів, кожен з яких утворив королівську лінію: Клінох, наступник Думнагуала I; Гуїпно і Синфелін, король Ейдіна (Единбургу).

Примітки

Джерела 
 Bromwich, Rachel (2006). Trioedd Ynys Prydein: The Triads of the Island of Britain. University of Wales Press. ISBN 0-7083-1386-8.
 MacQuarrie, Alan; A. Grant & K. Stringer (editors) (1993). «The Kings of Strathclyde». Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community. Edinburgh University Press: 1–19.

Королі Стратклайда